MKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Columbus Mckenna AAF (Stati Uniti)